Нурксе () — фамилия.

Известные носители:
 Рагнар Нурксе (1907—1959) — американский экономист эстонского происхождения.
 Деннис Нурксе (род. 1949) — американский поэт, его сын.

Нурксе () — топоним:
 Нурксе — деревня в Эстонии.